Рауна Куокканен (, род. 1971, Утсйоки) — финский учёный-, представитель саамского населения Финляндии. Занимается научными исследованиями в области политологии и экологической культуры, тематика научных исследований связана большей частью с проблематикой коренных народов. Также известна как переводчик с северносаамского языка на английский.

Биография 
Рауна Куокканен родилась в 1971 году в Утсйоки на севере Финляндии в саамской семье, её отец — редактор  (род. 1945), мать — известная саамская писательница и педагог Кирсти Палтто (род. 1947).

Получила высшее образование в Университете Оулу по специальности «саамский язык и литература». Докторскую диссертацию по педагогике защитила в Канаде, в Университете Британской Колумбии.

Профессор политологии в Торонтском университете (Канада). Исполняющая обязанности декана  в Каутокейно (Норвегия).

В течение многих лет занимается защитой прав саамов, ведёт двуязычный блог (на северносаамском и английском языках). Была основателем и председателем организации молодых саамов Финляндии Suoma Sámi Nuorat.

В 2001 году под редакцией Куокканен была опубликована антология современной саамской литературы Juoga mii geasuha. В 2011 году в переводе Рауны Куокканен на английском языке была опубликована книга для детей, написанная её матерью, — The White Stone ().

Некоторые работы 
 Juoga mii geasuha: Sámi girječálliid searvvi antologiija. — Davvi Girjii, 2001. — ISBN 9788273744500.
 Reshaping the University: Responsibility, Indigenous Epistemes and the Logic of the Gift. — University of British Columbia Press, 2008. — ISBN 9780774813570.
 The Politics of Form and Alternative Autonomies: Indigenous Women, Subsistence Economies and the Gift Paradigm. — The Institute on Globalization and the Human Condition, 2007.
 Boaris dego eana: eamiálbmogiid diehtu, filosofiijat ja dutkan. — ČálliidLágádus, 2009. — ISBN 9788292044704.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Рауна Куокканен: список публикаций

Политологи Финляндии
Саамские политики
Переводчики Финляндии